Bryse steht für:
Arthur Bryse (1908 – 1990), australischer Sportler
Bryse Wilson (* 1997), US-Baseballspieler 
Bryse Peaks, Antarktika
Siehe auch
 Brise (Begriffsklärung)